Arthur L. Jarrett (1884-1960), scénariste et acteur américain
 Dale Jarrett (né en 1956), pilote de NASCAR américain
 Deborah Jevans-Jarrett (née en 1960), joueuse de tennis britannique
 Jeff Jarrett (1967-), catcheur et promoteur de catch américain
 Keith Jarrett (1945-), pianiste américain
 Keith Jarrett (1948-), joueur de rugby à XV et à XIII gallois
 Tony Jarrett (né en 1968), athlète anglais spécialiste du 110 mètres haies
 Rianna Jarrett (née en 1994), footballeuse internationale irlandaise

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais